Толка:
Толка (река, впадает в пролив Святого Георга) — река в Ирландии.
Толка (приток Чачамги) — река в Томской области России.

См. также
Толька